Чуфрин — фамилия; имеет женскую форму Чуфрина.
 Чуфрин, Геннадий Илларионович (род. 1935) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, академик РАН.
 Чуфрин, Илларион Иванович (1906—1961) — советский инженер-конструктор подводного флота, лауреат Сталинской премии.